Benwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benwood (Indiana), im Clay County
 Benwood (Mississippi), im Yalobusha County
 Benwood (Ohio), im Monroe County
 Benwood (Utah), im Salt Lake County
 Benwood (West Virginia), im Marshall County
 Benwood Junction (West Virginia)

Sonstiges:
 Benwood (Frachter), englisches Frachtschiff, erbaut 1910
 Benwood Run, Fließgewässer im Clay County, Indiana
 Benwood Lake, See im Crittenden County, Arkansas